Szklarska Poręba Górna – część miasta Szklarska Poręba
 Szklarska Poręba Górna – stacja kolejowa w Szklarskiej Porębie